Amalie Haizinger (1800-1884) – attrice e cantante tedesca
 Anton Haizinger (1796-1869) – tenore e cantante lirico austriaco